Pasuruan is een regentschap (kabupaten) in de Indonesische provincie Oost-Java  op Java. Het regentschap telt  1.512.468 inwoners (volkstelling 2010). Hoofdstad is sinds 2015 het district Bangil.

Onderdistricten 
Het regentschap bestaat uit vierentwintig onderdistricten (zogenaamde kecamatan). In deze onderdistricten liggen 365 plaatsen die een administratieve eenheid zijn, 24 met een stedelijke karakter (kelurahan's) en 341 met een landelijke karakter (desa's)

Regentschap of stadsgemeente in Oost-Java